Csehország
 Vlčice, település a Jeseníki járásban
 Vlčice, település a Trutnovi járásban